Plusieurs femmes ont été appelées Catherine de Suède :
 Catherine de Suède, aussi appelée Sainte-Catherine de Suède ou Catherine de Vadstena (1322 - 1381)
 Catherine Vasa (1584 - 1638)
Homonymie dynastique